Panzerpionier steht für:

 Panzerpioniere (Bundeswehr), Angehöriger dieser Kampfunterstützungstruppe
 eine Dienstgradbezeichnung, siehe Soldat (Sammelbezeichnung für Dienstgrade der Bundeswehr)